Coup de filet peut avoir plusieurs sens :
 Un coup de filet est une interpellation simultanée de plusieurs personnes impliquées dans un même réseau présumé illégal.
 Coup de filet est un autre nom de Badge 714, une série télévisée américaine.
 Coup de filet est un film américain avec Brendan Fraser.